Jméno Levín nese více míst.

Obce:
 Levín (okres Litoměřice) – městys v okrese Litoměřice
 Levín (hrad, okres Litoměřice) – zřícenina hradu nad městysem Levín v okrese Litoměřice
 Levín (Králův Dvůr) – část města Králův Dvůr v okrese Beroun
 Levín (Lišov) – část města Lišov v okrese České Budějovice
 český název polské příhraniční obce Lewin Kłodzki
 Levín (Olešnice) – část obce Olešnice v okrese Hradec Králové
 Levín (hrad, okres Semily) – zaniklý hrad u Levínské Olešnice v okrese Semily
 Levín (Hvězdonice) – hospodářský dvůr na území obce Hvězdonice v okrese Benešov, jezdecké centrum
 Levín (Brdská vrchovina) (615 m) – vrch v Brdské vrchovině
 Levín (Krkonošské podhůří) (569 m) – vrch v Krkonošském podhůří
 osada Levín vesnice Chabičov – část města Šternberk v okrese Olomouc

Externí odkazy